Alcaucín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcaucín (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Alcaucín (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar